Huangpu se poate referi la diverse locații în China:

Districtul Huangpu (黄浦区), un district al municipiului Shanghai
Districtul Huangpu (黄埔区), un district în Guangzhou, Provincia Guangdong
Râul Huangpu, un râu care trece prin Shanghai